Snell es un apellido inglés que puede hacer referencia a:

Personas
George D. Snell, genetista estadounidense Premio Nobel de Fisiología y Medicina.
Peter Snell, atleta retirado de Nueva Zelanda.

Personajes
Balso Snell, personaje ficticio en la novela de 1931 The Dream Life of Balso Snell de Nathanael West.
Robert y Linda Snell, personajes de The Archers, una radio soap opera.
Sue Snell, personaje ficticio en la novela de 1974 novel Carrie de Stephen King.

Otros usos
Ley de Snell, la ley de refracción en óptica, nombrada en honor a Willebrord Snell.
Nudo Snell, tipo de nudo marinero.
Snell Memorial Foundation, organización que proporciona un estándar de seguridad para cascos.